Ка́федра, або кате́дра (від  — «сідалище; сидіння»):

 Кафедра — у християнській церкві почесне місце єпископа, також символ єпископської влади.
 Кафедра — піднесення у вигляді помосту з високим пюпітром для оратора, лектора.
 Кафедра — основне об'єднання науково-викладацького складу ВНЗ по одній або декількох споріднених навчальних дисциплінах; є адміністративно-структурною складовою вишу. Це базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п'яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.
 «Кафедра» — науково-популярний та літературно-мистецький квартальник.
 «Кафедра» — фільм (СРСР, 1982).

Див. також 
 Трибуна
 Кафедральний собор

Примітки

Посилання 
 Кафедра  // 
?